Tajín puede hacer referencia a:

 El Tajín, área de Veracruz, México, y zona arqueológica.
 Tajín (condimento), marca comercial mexicana de chile en polvo.

No confundir con:

 El tayín (طجين), guiso típico magrebí.
 El tahini (طحينية‎), pasta de sésamo árabe.